En Pologne, Kępiny peut désigner :

 Kępiny, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Kępiny, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Kępiny, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.